
Антуан Доши́, более известный как Антуан Титю́с или Тетю́с (, , ок. 1780 — после 1850), — французский хореограф и балетмейстер. В период с 1838 по 1848 годы — главный балетмейстер С.-Петербургских Императорских театров и инспектор танцев в Театральном училище.

По мнению критиков, во времена Титюса русский балет переживал некоторый спад, связанный как с личностью главного балетмейстера, бывшего уже весьма пожилым человеком, так и с общей исчерпанностью предромантических канонов.

Однако Титюс был неплохим преподавателем, — несмотря на неровный репертуар, выпускники балетного класса Театрального училища хорошо владели современной им техникой танца. Именно при Титюсе состоялись первые гастроли русских балерин в Париже. К заслугам Титюса относят также пусть не оригинальное, но точное воспроизведение модных зарубежных постановок, знакомивших публику с достижениями лучших балетных школ и балетмейстеров Европы. Среди них «Восстание в серале» (1835) и «Хромой бес» (1839), но особенно удачной была поставленная в 1842 году «Жизель».

Биографические сведения 
О происхождении его ничего неизвестно, что типично для сироты или выходца из очень бедной семьи, так или иначе попавшего в какую-нибудь театральную школу. Впервые Антуан Титюс выступил на сцене в середине 1790-х, в Милане. Начав танцором, уже в 1798 году он дебютирует как балетмейстер, поставив на сцене миланского театра самостоятельно переработанную версию популярного тогда балета Ж. Доберваля «Тщетная предосторожность». Около 1800 года Титюс перебирается в Париж, в труппу Луи Милона, возглавлявшего балетное отделение в Парижской опере. В 1804 году Титюс ставит здесь балет «Геро и Леандр», исполнив при этом роль Леандра. Постановка удостоилась похвал критиков за технику, — с упрёками, правда, в общей невразумительности сюжета.

В следующие годы Титюс развивает свой успех, участвуя в танцевальных номерах смелого новатора сцены Л.-А. Дюпора; в нашумевшей постановке последнего, «Ацис и Галатея», Титюс исполнял роль циклопа Полифема.

Получив достаточную известность и опыт в стенах Парижской оперы, Титюс работает в различных парижских театрах и гастролирует по Европейским столицам. В начале 1820-х он сотрудничает с Фредериком Блашем в популярном «бульварном» театре французской столицы «Пор-Сен-Мартэн», для него и его театра он переделывает балет Ф. Тальони «Швейцарская молочница». Вскоре после этого, в 1824 году, Титюс занимает должность хореографа в придворном театре в Берлине. Здесь, в сентябре 1830 года, в его перепостановке французского балета «Сомнамбула, или Приход нового господина» сделала свои первые шаги к славе легендарная Фанни Эльслер.

Как раз в это время в Берлине гостил зять прусского короля, русский император Николай I, балет, как общеизвестно, обожавший. Очень велика вероятность, что это обстоятельство сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе хореографа. — В 1832 году Титюс привозит на гастроли в Россию свой балет «Швейцарская молочница», а в июле 1833 уже занимает должность помощника главного балетмейстера С-Петербургских Императорских театров. Главным балетмейстером, кстати, за год до этого стал Александр Блаш, — младший брат того самого Фредерика Блаша, с которым Титюс работал в театре «Пор-Сен-Мартэн».

Первоначальный контракт с Титюсом, правда, был всего лишь на один год, на 7 000 рублей (Блаш получал 13 500), с премией в 2 000 и продлением, «если работа понравится». Однако уже в следующем году, после чрезвычайно успешной премьеры балета «Цезарь в Египте», Титюс получил в знак поощрения перстень от Императора и предписание заключить с ним контракт на три года. Помощник получил 10 000 рублей в год, ежегодный бенефис за казённый счёт, плюс «1 200 рублей экипажных».

Художественная манера «нового» главного хореографа А. Блаша, в 1832 году пришедшего на смену великому Дидло, встречалась в Петербурге, мягко говоря, с недоумением. Из 14 его премьер только об одной-двух можно найти одобрительные отклики. В то время как постановки его помощника одна за другой вызывали у публики восторг. В итоге, в 1837 году Блаш был без сожаления отставлен, а на его место назначен Антуан Титюс. В контракте ему было положено 13 000 рублей годового жалованья, 1 200 рублей «экипажных», один бенефис и 1 000 рублей премии, «если понравится».

В последующие годы начались неудачи. Кроме «Хромого беса», подготовленного к свадьбе старшей дочери Императора в 1839 году, почти все премьеры Титюса сходили со сцены часто ещё до конца сезона. В 1842 году его даже отправили в служебную командировку за границу, — за вдохновением, из которой он, кстати, и привёз бессмертную «Жизель». Но в следующем году всё повторилось: «Балет влачил довольно жалкое существование, нового ничего не поставили…» (1843), «В балете продолжали фигурировать на первом плане второстепенные сюжеты… Балетные представления давались только по воскресеньям и посещались только присяжными балетоманами и обожателями юных сильфид…» (1845).

В 1845 году контракт с Титюсом продлили, но «В последний раз!», по выражению директора Императорских театров А. М. Гедеонова. В том же году расхворавшийся пожилой балетмейстер выезжает на пару месяцев на лечение. По совпадению или нет, но в том же году в Театральном училище приступил к работе молодой Мариус Петипа, — «период упадка подходил к концу», комментирует это событие критик.

Когда срок его последнего контракта подошёл к концу, больной старик Титюс был главным балетмейстером театров уже скорее номинально, — хотя всё ещё зорким к талантам. Он попросил дирекцию дать ему возможность продолжить работу преподавателем, «чтобы закончить дела». С ним заключили контракт с окладом в 2 000 рублей сроком на один год, по истечении которого он был уволен.

Судьба его после увольнения неизвестна.

Постановки А. Титюса на сценах С.-Петербурга 
 «Лида, или Швейцарская молочница», композитор А. Гировец и М. Э. Карафа ди Колобрано, хореография Ф. Тальони (18 апреля 1832)
 «Киа-кинг», композитор Дж. Россини (15 мая 1832)
 «Цезарь в Египте» (20 августа 1834)
 Танцевальные номера в опере «Фенелла» (1833)
 Танцевальные номера в опере «Бог и баядерка» Даниэля Обера (1833)
 «Кесарь в Египте» (1834)
 «Сильфида» (1835)
 «Восстание в серале», композитор Т. Лабар, хореография Ф. Тальони, (1835)
 Танцевальные номера в опере «Жизнь за царя» М. Глинки (1836)
 «Дикий остров» (1836)
 «Хромой бес», композитор К. Жид, хореография Ж. Коралли, (1839)
 «Зефир и Флора», композиторы К. Кавос и Ванюа, хореография Ш. Дидло (1841)
 «Жизель», композитор А. Адан, хореография Ж. Коралли и Ж. Перро (1842)
 Танцевальные номера в опере «Руслан и Людмила» М. Глинки (1842)
 «Две тётки, или Прошедший и нынешний век», композитор К. Ф. Альбрехт (1845)
 «Две волшебницы», композитор К. Н. Лядов (1846)
 «Талисман и танцовщица», композитор Франк (1847)

Литература 
 Ivor Guest, The Romantic Ballet in Paris, London, Sir Isaac Pitman & sons Ltd., 1966
 Ivor Guest, Fanny Elssler, Adam & C. Black, London, 1970
 Ivor Guest, Ballet under Napoleon, Dance Books Ltd., 2002
 Roland John Wiley, A century of Russian Ballet, Clarendon Press, 1990
 Федорченко, О. А., Оправдание Титюса / Страницы истории балета: Новые исследования и материалы / Сост. Н. Л. Дунаева. Спб. Балтийские сезоны. 2009 — 312 с.

Примечания 

Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой